Le tournoi de tennis d'Anvers est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier II, se dispute du 12 au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Clijsters, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Liezel Huber.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anvers
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Anvers
Sport en Belgique en 2007
Tennis en février 2007